Baker Street peut faire référence à :
 Baker Street, une rue du centre de Londres ;
 Baker Street, une station du métro de Londres ;
 Baker Street, une chanson de Gerry Rafferty ;
 Baker Street, une bande dessinée française.

Voir aussi 
 221B Baker Street, l'adresse fictive de Sherlock Holmes
 221B Baker Street, un jeu vidéo de réflexion et d'investigation édité par Datasoft en 1986